BXV peut faire référence à :
  ;
 La langue beraku, une langue Bongo – Bagirmi éteinte du Tchad.

Code IATA des aéroports